Pierre Antonini en fransk matematiker och amatörastronom.

Minor Planet Center listar honom som P. Antonini och som upptäckare av 35 asteroider.

Tillsammans med en mängd andra astronomer upptäckte han i början av 2004 att asteroiden 1089 Tama har en måne, den fick till en början namnet S/2003 (1089) 1.

Han har även upptäckt de båda supernovorna SN 2000B	och SN 2001dd.

Asteroiden 12580 Antonini är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Pierre Antonini

Se även
Astronomiska upptäckter av Pierre Antonini

Referenser 

Män
Franska astronomer under 1900-talet
Franska astronomer under 2000-talet